«Узда» () — белорусский футбольный клуб из Узды.

Названия 
 «Автомобилист» (до 2009)
 «Белита-Витэкс» (2011—2015)
 «Узда» (2015—)

Достижения 
Чемпионат Минской области

 Победитель: 2012, 2013

 Серебряный призёр: 2006

Вторая Лига

 Серебряный призёр: 2015

История 
Свой путь клуб начал в начале 2000 годов под названием «Автомобилист». Являлся участником чемпионата Минской области. В 2011 году клуб стал выступать под названием производителя косметических средств «Белита-Витэкс». В 2012 и 2013 годах клуб становился победителем областного чемпионата.

В 2014 году клуб заявился во Вторую Лигу. По итогам сезона смог выйти в финальный этап, однако занял 4 место. В 2015 году у клуб был шанс получить путёвку в Первую Лигу вместо прекратившего существование «Минска-2», но в клубе решили своими силами добиться успеха. В июне 2015 года клуб стал называться «Узда» после прекращения сотрудничества с «Белита-Витэкс». По итогу сезона клуб занял второе место в чемпионате и получил повышение в классе.

В 2016 году клуб подал заявку на участие в Первой Лиге, однако, из-за недостатка средств и несоблюдения требований по инфраструктуре стадиона, был не допущен, а также отозвал свою заявку для участия во Второй Лиге. По итогу клуб провёл сезон в чемпионате Минской области.

В 2017 году клуб снова вернулся во Вторую Лигу. В 2020 году клуб отказался от участия в чемпионате. В 2021 году клуб вернулся во Вторую Лигу.

Статистика выступлений

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.transfermarkt.com
 Профиль на сайте www.teams.by

Футбольные клубы Белоруссии